Compton’s Most Wanted — американская гангста-рэп группа из города Комптон, штат Калифорния. Группа была одной из пионеров жанра гангста-рэп, наряду с N.W.A. Их сингл «Hood Took Me Under» стал одним из лучших в жанре. Лидером группы был рэпер MC Eiht (который позже озвучил Райдера из видеоигры GTA: San Andreas). У группы (также, как и у N.W.A) есть своя особенность — практически во всех песнях нет припева, вместо него DJ создаёт эффект «Заезженной пластинки».

12 сентября 2019 года группа объявила о возвращении и альбома Gangsta Bizness спустя 13 лет.

Дискография 
 1990 — It’s a Compton’s Thang
 1991 — Straight Check ’Em
 1992 — Music to Driveby
 2000 — Represent
 2006 — Music to Gang Bang
 2019 — Gangsta Bizness

Примечания

Ссылки 
 Дискография Comton’s Most Wanted на сайте Discogs

Хип-хоп-группы США
Музыкальные коллективы из Калифорнии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2007 году